Vogelwacht (vogelbescherming)
Vogelwacht (vliegverkeer)